Антонополь — название населённых пунктов на Украине:

 Антонополь — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Антонополь — село в Братском районе Николаевской области.

См. также 
 Антонополе — населённый пункт в Резекненском крае Латвии.